Casariche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casariche (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Casariche (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar